Marcos Paz (1813-1868), est un homme politique argentin, vice-président d'Argentine de 1862 à 1868.

Marcos Paz est un partido de la province de Buenos Aires en Argentine.
Marcos Paz est la capitale du partido éponyme.